Vácha ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Vácha (* 1970), tschechischer Fußballspieler
 Ladislav Vácha (1899–1943), tschechischer Turner
 Lukáš Vácha (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Martin Vácha (* 1972), österreichischer Gesangspädagoge und Sänger
 Rudolf Vácha (1860–1939), tschechischer Maler

Siehe auch:
 Wacha